Honka kan syfta på:

Finland 

 Honka, Paldamo, Kajanaland, 
 Honka, Siilinjärvi, Norra Savolax, 
 Honka, Kuopio, Norra Savolax, 
 Honka, Sagu, Egentliga Finland,

Se även
FC Honka – en fotbollsklubb från stadsdelen Hagalund i Esbo.